Моно-алу () — океанийский язык, на котором говорит народ моно (алу). По данным SIL International 1999 года насчитывается 2940 носителей языка, которые говорят на диалектах моно, алу и фауро. Проживают в архипелаге Соломоновы острова в составе государства Соломоновы Острова. 660 человек проживает на острове , который входит в группу островов Трежери, 2270 на Шортленде и 14 на Фауро в группе островов Шортлендские острова. По данным  на 2018 год 5000 носителей языка проживают в государстве Соломоновы Острова и 100 — в Соединённых Штатах Америки.

Грамотность в первом языке составляет 30—60 %, а во втором — 25—50 %.

Примечания

Литература 
 Mono language sentences. Arthur Capell (compiler); Arthur Capell (researcher); Peter Newton (depositor). 1999. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC).
 A grammatical analysis of Mono-Alu (Bougainville Straits, Solomon Islands). Fagan, Joel L. 1986. Pacific linguistics. Series B, 0078-754X ; no. 96.
 WALS Online Resources for Mono-Alu. n.a. 2008. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 A Grammatical Analysis of Mono-Alu (Bougainville Straits, Solomon Islands). Fagan, Joel L. 1986. Australian National University.
 Some Instruments Are Really Good Companions — Some Are Not. On Syncretism and the Typology of Instrumentals and Comitatives. Stolz, Thomas. 1996.
 Fagan 1986. A Grammatical Analysis of Mono-Alu (Bougainville Straits, Solomon Islands)
 Stolz 1996. Some Instruments Are Really Good Companions — Some Are Not. On Syncretism and the Typology of Instrumentals and Comitatives
 Joel L. Fagan. Department of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1986
 Peter Craig Lincoln. Letters written in Mono-Alu language of Western District, Solomon Islands to Hilary Forster of N.Z.: Mono-Alu word list by Hilary Forster of N.Z. and a teacher from Shortland Islands, Solomon Islands. 2001. 94 p.

Ссылки 
 
 

Языки Соломоновых Островов
Языки США
Океанийские языки